Gans (en francès Gans) és un municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de la Gironda